Erstmals wurden Deutsche Juniorenmeisterschaften in der Leichtathletik 1935 ausgetragen. Das Teilnehmeralter variierte über die Jahrzehnte. Heutzutage liegt das Startalter bei 22 Jahren oder jünger (kurz: U23).

Unterbrochen durch den Zweiten Weltkrieg fanden die Meisterschaften erst 1949 wieder statt. Seitdem werden sie jährlich ausgetragen. Veranstalter ist der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV). Während der deutschen Teilung fanden in der DDR von 1952 bis 1989 eigene Juniorenmeisterschaften statt.

Deutsche Juniorenmeisterschaften

Juniorenmeisterschaften der DDR

Weblinks 
  auf leichtathletik.de, abgerufen am 27. Oktober 2013
 Volltextsuche in der DDR-Presse

Fußnoten 

 
Sport (Deutsches Reich, 1933–1945)
Deutsche Juniorenmeisterschaften (Leichtathletik)
Leichtathletik in der Jugend